Singer är ett efternamn som burits av flera kända personer och gett namn till företag.

Personer med efternamnet Singer 

 Beppe Singer (född 1977), svensk programledare och lärare
 Bobbie Singer (född 1981), österrikisk popsångerska
 Bryan Singer (född 1965),  amerikansk filmregissör och producent
 Eric Singer (född 1958), amerikansk trumslagare i hårdrockbandet Kiss
 Ernö Singer (1898–1980), ursprungligt namn för ungerske kommunistledaren Ernö Gerö
 Fred Singer (född 1924), österrikisk-amerikansk klimatforskare, klimatskeptiker
 George Singer (1847–1909), brittisk tillverkare av cyklar, motorcyklar och bilar
 Heike Singer (född 1964), östtysk kanotist
 Isaac Bashevis Singer (1903–1991), polsk-amerikansk jiddischspråkig författare
 Isaac Merritt Singer (1811–1875), amerikansk uppfinnare av symaskiner 
 Isadore Singer (född 1924), amerikansk matematiker
 Israel Joshua Singer (1893–1944), polsk-amerikansk jiddischspråkig författare
 Jeff Singer (född 1971), brittisk trumslagare
 Lori Singer (född 1957), amerikansk cellist och skådespelare
 Marc Singer (född 1948), kanadensisk-amerikansk skådespelare
 Margaret Singer (1921–2003), amerikansk psykolog
 Paul Singer (1844–1911), tysk socialdemokratisk politiker
 Peter Singer (född 1946) australisk filosof, professor i etik
 Rolf Singer (1906–1994), tysk-amerikansk mykolog
 Sigmund Singer (1850–1913), ungersk publicist och politiker

Engelska efternamn
Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn
Judiska efternamn